Luis Perea puede referirse a:

 Luis Carlos Perea, futbolista colombiano nacido en 1963;
 Luis Amaranto Perea, futbolista colombiano nacido en 1979;
 Luis Alberto Perea, futbolista colombiano nacido en 1986.
 Luis Perea Hernández, futbolista español nacido en 1997.